Gmina Lafayette (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Lafayette (hrabstwo Bremer)